John Nash (1752–1835) – brytyjski architekt
 John Forbes Nash (1928–2015) – amerykański matematyk i ekonomista; noblista.